Солют (, ):
 1. Компонент розчину, вміст якого є набагато меншим від розчинника.
 2. Тверда речовина, розчинена в розчинникові.

Синоніми — розчинене, розчинена речовина.

Дотичні терміни: Активний транспорт солюту — у біохімії — перехід солюту через біологічну
мембрану з області низької концентрації в область високої
концентрації, тобто транспорт, який потребує затрат енергії, адже це транспорт
розчиненої речовини проти градієнта її концентрації.

Див. також 
 Ентальпія розчинення

Література 
 

Хімічна термінологія